AS Trenčín, een Slowaakse voetbalploeg
 Dukla Trenčín Trek, een Slowaakse wielerploeg